Beattie är ett efternamn som burits av bland andra

 Ann Beattie (född 1947) amerikansk författare
 Daryl Beattie (född 1970) australisk roadracingförare
 James Beattie, flera personer
 James Beattie (fotbollsspelare) (född 1978) engelsk fotbollsspelare
 James Beattie (författare) (1735–1803) skotsk filosof och diktare
 Jennifer Beattie (född 1991), skotsk fotbollsspelare
 John Beattie (född 1957), brittisk roddare
 Peter Beattie (född 1952) australiskt delstatsregeringsöverhuvud ("premier")
 Stuart Beattie (född 1972) australisk manusförfattare
 Tina Beattie (född 1955) engelsk teolog

Se även 
 Beatty